Belgrade Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Belgrade Township (Minnesota)
 Belgrade Township (Missouri)